Sainte-Marie des Anges est le nom donné à plusieurs édifices religieux :
 en France :
 Chapelle Sainte-Marie-des-Anges de Hyères,
 Chapelle Sainte-Marie-des-Anges (ancienne) du couvent de la Visitation, à Paris,
 Chapelle Sainte-Marie-des-Anges de Peymilou à Prigonrieux,
 Chapelle Sainte-Marie-des-Anges de Saint-Étienne, 
 Église Sainte-Marie-des-Anges de Nice,
 Église Sainte-Marie-des-Anges de Toulouse;

 en Italie :
 Basilique Sainte-Marie-des-Anges d'Assise,
 Basilique Sainte-Marie-des-Anges-et-des-Martyrs de Rome,
 Chapelle Sainte-Marie-des-Anges d'Assise, voir Portioncule,
 Chapelle Sainte-Marie des Anges de Vitulano,
 Couvent Sainte-Marie-des-Anges de Florence,
 Église Sainte-Marie-des-Anges de Bisenti,
 Église Sainte-Marie-des-Anges (ancienne) de Frattamaggiore,
 Église Sainte-Marie-des-Anges de Mantoue,
 Église Sainte-Marie-des-Anges de Naples,
 Église Sainte-Marie-des-Anges de Parme,
 Église Sainte-Marie-des-Anges de Pietrelcina,
 Église Sainte-Marie-des-Anges de Pistoia,
 Église Sainte-Marie-des-Anges de Venise; 

 au Royaume-Uni
 Église Sainte-Marie-des-Anges de Aldridge, Angleterre,
 Église Sainte-Marie-des-Anges de Bayswater, Angleterre,
 Église Sainte-Marie-des-Anges de Brownshill à Chalford, Angleterre
 Église Sainte-Marie-des-Anges de Camelon, Écosse,
 Église Sainte-Marie-des-Anges de Canton à Cardiff, Angleterre,
 Église Sainte-Marie-des-Anges de Hooton, Cheshire, Angleterre
 Église Sainte-Marie-des-Anges de Liverpool, Angleterre,
 Église Sainte-Marie-des-Anges de Worthing, Angleterre,

 Ailleurs
 Basilique Sainte-Marie-des-Anges de Geelong, en Australie,
 Église Sainte-Marie-des-Anges de Gnas, en Autriche,
 Église Sainte-Marie-des Anges des capucins de Vienne, en Autriche,
 Église Sainte-Marie-des-Anges de Liège, en Belgique,
 Cathédrale Sainte-Marie-des-Anges de Los Ángeles, Chili,
 Église Sainte-Marie-des-Anges de Pollença, en Espagne,
 Église Sainte-Marie-des-Anges de Chicago, aux États-Unis,
 Chapelle Sainte-Marie-des-Anges de Għargħur, à Malte,
 Église Sainte-Marie-des-Anges de Wellington, en Nouvelle-Zélande,
 Chapelle funéraire Sainte-Marie des Anges de Rotterdam, aux Pays-Bas,
 Église Sainte-Marie-des-Anges de Valença, au Portugal,
 Chapelle Sainte-Marie-des-Anges de Rivera (de), commune de Monteceneri, Tessin, en Suisse,
 Église Sainte-Marie-des-Anges de Lugano (it), Tessin, en Suisse.

Voir aussi